Szwajcaria:
 Frybùrg – szwajcarska nazwa kantonu Fryburg
 Frybùrg – szwajcarska nazwa miasta Fryburg